Ilja Ilin (kaz. Ильин Илья Александрұлы) (Kyzylorda, Kazahstan, 24. svibnja 1988.)
je kazahstanski dizač utega. Prvi je Kazahstanac koji je uspio osvojiti naslov svjetskog prvaka u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Tako je 2005. i 2006. imao obje titule. Visok je 1,74 m a težak 93,52 kg.

U težinskoj kategoriji do 94 kg, Ilin je dvostruki svjetski prvak te olimpijski pobjednik. Treniraju ga Toyshan Bektemirov i Erzhas Boltaev.

Olimpijske igre

OI 2008.

OI 2012.

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena web stranica sportaša
Profile IWRP

Dizači utega
Kazahstanski športaši
Olimpijski pobjednici u dizanju utega
Svjetski prvaci u dizanju utega